Ali Jackson (jazzbassist) - Amerikaans jazzbassist
 Ali Jackson (jazzdrummer) - Amerikaans jazzdrummer
 Ali Jackson (coureur) - Brits coureur